Оберлендер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Оберлендер, Адольф (, 1845—1923) — немецкий художник и рисовальщик-карикатурист.
 Оберлендер, Теодор (, 1905—1998) — немецкий политический деятель.

См. также 
 Оберландер